Капечелатро () — фамилия.

Известные носители:
 Капечелатро, Альфонсо (1824—1912) — итальянский кардинал;
 Капечелатро, Джузеппе

Двойные фамилии 
 Ирена Риччарди Капечелатро (1802—1870) — итальянская писательница и поэтесса.